Dobromierz (gemeente)
 Dobromierz (Neder-Silezië)
 Dobromierz (Koejavië-Pommeren)